Абрикосовский сельский совет () — название ряда административно-территориальных единиц на Украине:

 Абрикосовский сельский совет — в Кировском районе Крыма.
 Абрикосовский сельский совет — в Первомайском районе Крыма.
 Абрикосовский сельский совет — в Алёшковском районе Херсонской области.
 Абрикосовский сельский совет — в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.